Waldteich steht für
 Waldteich, Ortsteil von Oberhausen

Gewässer
 Niederer Waldteich bei Moritzburg, Sachsen
 Oberer Waldteich bei Moritzburg, Sachsen
 Waldteiche bei Brand-Erbisdorf, Sachsen

Siehe auch:
 Teichwalde
 Waldsee
 Waldweiher